Spivak ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Spivak (1907–1982), US-amerikanischer Trompeter und Bandleader
 Daniel Spivak (* 1988), israelisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Elie Spivak (1902–1960), kanadischer Geiger und Musikpädagoge
 Gayatri Chakravorty Spivak (* 1942), indische Literaturwissenschaftlerin
 Michael Spivak (1940–2020), US-amerikanischer Mathematiker
 Raúl Spivak (1906–1975), argentinischer klassischer Pianist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Spiwak